Jarlsberg kan syfta på:

 Jarlsberg (ost) – en rundpipig hårdost från Norge
 Jarlsbergs travbana – en travbana utanför Tønsberg i Norge
 Jarlsbergs gods – ett gods utanför staden Tønsberg i Vestfold fylke, Norge
 Jarlsberg grevskap – ett tidigare grevskap i Vestfold fylke i Norge
 Jarlsberg og Larvik amt – en indelning i Norge mellan 1662 och 1918

Personer
 Herman Wedel-Jarlsberg (1779–1840), en norsk greve och statsman